Jules Hattenberger (1887-1928), personnalité du communisme français ;
Roland Hattenberger (1948-), footballeur autrichien.